Montesantense – abitanti di Monte Santo (Bahia)
Montesantense – abitanti di Monte Santo de Minas
Montesantense – abitanti di Monte Santo do Tocantins